Rockland Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Rockland Historic District (Delaware), ID-Nr. 72000289
 Rockland Historic District (Maryland), ID-Nr. 73000899